Бетьки — топоним в России:

 Бетьки — село в Тукаевском районе Татарстана;
 Бетьки — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана;
 Бетьки — река в Тукаевском районе Татарстана;

См. также

 Бетька — река в Рыбно-Слободском районе Татарстана.